Чемпионат мира по хоккею на траве среди женщин 1986 (The 1986 Women’s Hockey World Cup; Кубок мира по хоккею на траве среди женщин 1986) — 6-й чемпионат мира по хоккею на траве среди женщин. Проводился с 15 по 24 августа 1986 на стадионе «Wagener Stadium» в городе Амстелвен, Нидерланды.

Чемпионом стала сборная Нидерландов (в 4-й раз в своей истории выиграв чемпионат мира), победившая в финале сборную ФРГ со счётом 3:0. Бронзовым призёром стала сборная Канады, победившая в матче за 3-е место сборную Новой Зеландии со счётом 3:2.

Результаты игр

Групповой этап

Группа A 
 
 Проходят в полуфиналы

Группа B 
 
 Проходят в полуфиналы

Плей-офф

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Итоговая таблица

См. также 
 Чемпионат мира по хоккею на траве среди мужчин 1986

Примечания

Ссылки 
 Страница чемпионата на официальном сайте Международной федерации хоккея на траве
 Страница о чемпионате на сайте the-sports.org
 Страница результатов чемпионата на сайте todor66.com

1986 (женщины)
1986 год в хоккее на траве
Спорт в Нидерландах в 1986 году
Чемпионаты мира в Нидерландах
Август 1986 года
Хоккей на траве
Международные соревнования по хоккею на траве в Нидерландах
Международные спортивные соревнования в Амстелвене